Stati Uniti d'America
 Alexander Memorial Coliseum – nome originario del McCamish Pavilion, impianto multifunzione di Atlanta
 Allen County War Memorial Coliseum – impianto multifunzione di Fort Wayne
 Arizona Veterans Memorial Coliseum – impianto multifunzione di Phoenix
 Los Angeles Memorial Coliseum – impianto multifunzione di Los Angeles
 Memorial Coliseum – impianto multifunzione di Corpus Christi
 Memorial Coliseum – impianto multifunzione di Lexington
 Memorial Coliseum – nome originario del Coleman Coliseum, impianto multifunzione di Tuscaloosa
 Winston-Salem War Memorial Coliseum – impianto multifunzione di Winston-Salem

Pagine correlate 
 Veterans Memorial Coliseum